Рейвенсвуд () — может означать:

 Рейвенсвуд — телесериал.
 Рейвенсвуд — маленький город в восточной части австралийского штата Квинсленд, Австралия.